POWER7 — микропроцессор, выпущенный компанией IBM в 2010 году на смену микропроцессору POWER6.

Спецификация 
POWER7 — многоядерный процессор, доступный в версиях с 4, 6 или 8 ядрами. Существует режим TurboCore в котором отключается половина ядер в 8-ми ядерном чипе, а оставшаяся половина получает доступ ко всем контроллерам памяти и кешам L3 и может работать на повышенных тактовых частотах. Такой режим полезен для последовательных вычислений. Производительность новых IBM Power 780 серверов с TurboCore оценивается как в 2 раза более высокая чем у систем на базе POWER6.

Каждое ядро поддерживает 4-поточный Simultaneous Multithreading (SMT).

Чип POWER7 содержит 1.2 миллиарда транзисторов на 567 мм2 кристалла. Выпускается по техпроцессу 45 нм. В отличие от POWER6 использует внеочередное исполнение инструкций (out-of-order) вместо in-order. Несмотря на снижение максимальной тактовой частоты по сравнению с POWER6 (4.25 ГГц против 5.0 ГГц), каждое ядро имеет большую производительность чем ядра POWER6, при этом ядер может быть в 4 раза больше.

Спецификации POWER7:
 45 нм SOI процесс, 567 мм2
 1.2 млрд транзисторов
 3.0 — 4.25 ГГц — тактовая частота
 Доступны 4-чиповые микросборки (MCM) для суперкомпьютерных применений (пониженная частота, 800 Вт, требует водяного охлаждения)
 4, 6 или 8 ядер на чип
 4-поточный SMT на ядро (начиная с ОС AIX 6.1 TL05 — апрель 2010 и более новых)
 12 исполнительных устройств на ядро:
 2 АЛУ фиксированной запятой
 2 устройства load/store
 4 АЛУ для обработки чисел с плавающей запятой двойной точности
 1 векторный модуль (VSX)
 1 десятичное АЛУ для вычислений с плавающей запятой
 1 устройство ветвления
 1 устройство условных регистров
 32+32 КБ кеши L1 (инструкции + данные) на ядро
 256 КБ кеш L2 на ядро
 4 МБ кеш L3 на ядро; поддерживается до 32 МБ. Кеш реализован в виде eDRAM

На каждом такте могут начать исполнение до 8 инструкций.

Оценка производительности в FLOPS: (8-ядерный процессор на 4.14 ГГц):

 до 33.12 GFLOPS на ядро
 до 264.96 GFLOPS на чип

POWER7+ 
Процессор POWER7+ был представлен на конференции Hot Chips 24 в августе 2012 года. По сравнению с POWER7 были увеличены частоты, размер кеш-памяти, добавлены встроенные ускорители. Производится по техпроцессу 32 нм .

Используется в серверах серий IBM POWER 770 и 780. Всего чип может содержать до 80 МБ кеша L3 (по 10 МБ на каждое ядро), работать на частотах до 4.4 ГГц, и исполнять до 20 LPAR на ядро.

Серверные системы на базе процессоров POWER7 
8 февраля 2010 компания IBM представила серверы на основе процессора POWER7
 IBM Power 750
 IBM Power 755
 IBM Power 770
 IBM Power 780
 IBM Power 795

Блейд-серверы:
 BladeCenter PS700
 BladeCenter PS701
 BladeCenter PS702

На базе POWER7 построено несколько суперкомпьютерных проектов:
 PERCS
 Blue Waters
 IBM Watson

История 
В ноябре 2006 года IBM в результате соревнования получила право на заказ от DARPA (американского агентства оборонных технологий) на разработку суперкомпьютера, способного преодолеть барьер в несколько петафлоп. В контракте указывается, что разработанная архитектура должна также стать доступной для бизнес-применения. Заявка от IBM опиралась на три технологии: POWER7, операционную систему AIX и General Parallel File System (общую параллельную файловую систему).

Для установки процессора предполагается создать гнездо, общее для POWER7 и будущих версий AMD Opteron.

См. также 
 POWER
 POWER6
 POWER8
 POWER9

Примечания

Ссылки 
 IBM получает заказ на создание суперкомпьютера (на англ. яз.)
 IBM представляет новые системы с процессорами POWER7
 Power 7 for Scientific Computing

Микропроцессоры фирмы IBM
POWER